Lux - unidade de medida de iluminamento
 Lisboa - capital de Portugal; a utilização da sigla deriva do seu antigo nome latino por via árabe:Lisboa < Lixbõa < Lixbona < Al-Ušbuna < Ulixibona < Olisipo
 Em numeração romana, o número 60

Desambiguações de siglas
0060